Frinico – tragediografo greco vissuto tra il VI e il V secolo a.C.
Frinico II – un altro tragediografo greco di data incerta
Frinico – commediografo greco del V secolo a.C.
Frinico – politico e militare ateniese del V secolo a.C.
Frinico – grammatico greco del II secolo d.C.